

Cinema 
 Money Talks – film del 1914 prodotto dalla Essanay
 Money Talks – film del 1919 diretto da Fred Hibbard
 Money Talks – film del 1921 diretto da Scott Sidney
 Money Talks – film del 1926 diretto da Archie Mayo
 Money Talks – film del 1933 diretto da Norman Lee
 Money Talks – documentario del 1972 diretto da Allen Funt
 Traffico di diamanti (Money Talks) – film del 1997 diretto da Brett Ratner

Musica
 Money Talks – album dei Bar-Kays del 1978
 Money Talks – album dei Cryptic Slaughter del 1987